La rue des Rosiers peut faire référence aux voies suivantes.

France

Statistiques 
En 2019, la France compterait au moins 660 voies intitulées « rue des Rosiers ». La liste suivante les recense pour les communes de plus de .

Liste

Bourgogne-Franche-Comté 
 Côte-d'Or :
 Rue des Rosiers, Dijon

 Territoire de Belfort :
 Rue des Rosiers, Belfort

Grand Est 
 Ardennes :
 Rue des Rosiers, Charleville-Mézières

Guyane 
 Guyane :
 Rue des Rosiers, Cayenne

Hauts-de-France 
 Oise :
 Rue des Rosiers, Beauvais
 Rue des Rosiers, Creil

 Pas-de-Calais :
 Rue des Rosiers, Lens

Île-de-France 
 Essonne :
 Rue des Rosiers, Corbeil-Essonnes
 Rue des Rosiers, Savigny-sur-Orge

 Hauts-de-Seine :
 Rue des Rosiers, Antony
 Rue des Rosiers, Nanterre
 Rue des Rosiers, Puteaux
 Rue des Rosiers, Rueil-Malmaison

 Paris :
 Rue des Rosiers, Paris

 Seine-et-Marne :
 Rue des Rosiers, Chelles

 Seine-Saint-Denis :
 Rue des Rosiers, Drancy
 Rue des Rosiers, Gagny
 Rue des Rosiers, Montreuil
 Rue des Rosiers, Saint-Ouen-sur-Seine
 Rue des Rosiers, Stains
 Rue des Rosiers, Villepinte

 Val-d'Oise :
 Rue des Rosiers, Goussainville

 Val-de-Marne :
 Rue des Rosiers, Cachan
 Rue des Rosiers, Champigny-sur-Marne

 Yvelines :
 Rue des Rosiers, Houilles
 Rue des Rosiers, Sartrouville

La Réunion 
 La Réunion :
 Rue des Rosiers, Saint-André
 Rue des Rosiers, Saint-Paul

Martinique 
 Martinique :
 Rue des Rosiers, Fort-de-France

Normandie 
 Calvados :
 Rue des Rosiers, Caen

Nouvelle-Aquitaine 
 Gironde :
 Rue des Rosiers, Bordeaux

 Pyrénées-Atlantiques :
 Rue des Rosiers, Anglet

 Vienne :
 Rue des Rosiers, Poitiers

Occitanie 
 Gard :
 Rue des Rosiers, Nîmes

 Hérault :
 Rue des Rosiers, Sète

Pays de la Loire 
 Loire-Atlantique :
 Rue des Rosiers, Nantes

 Maine-et-Loire :
 Rue des Rosiers, Cholet

 Mayenne :
 Rue des Rosiers, Laval

 Sarthe :
 Rue des Rosiers, Le Mans

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 Hautes-Alpes :
 Rue des Rosiers, Gap

Anciennes voies 
 Rue des Rosiers, ancien nom de la rue du Chevalier-de-La-Barre dans la commune de Montmartre avant son annexion par Paris, renommée en 1885 pour éviter la confusion avec la rue des Rosiers du .

Références 

Rosiers